Institut für Sozialwissenschaften steht für:

 Institut für Sozialwissenschaften (Berlin)
 Institut für Christliche Sozialwissenschaften
 GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
 UNESCO-Institut für Sozialwissenschaften
 Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft
Siehe auch:

 Sozialwissenschaftliches Institut der EKD